

Budowle 
 Świątynia Słońca w Pekinie
 Świątynia Słońca w Modhera
 Świątynia Słońca w Cuzco
 Świątynia Słońca w Palenque
 Świątynia Słońca w Konarku

Inne 
 Świątynia Słońca – komiks